Brzezina Sułowska
 Brzezina Sułowska (osada)
 Brzezina Sułowska (osada leśna)